Ма́йя Гео́ргиевна Менгле́т () — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1984).

Биография 
Родилась 8 августа 1935 года в Москве. Дочь Георгия Менглета (1912—2001) и Валентины Королёвой.

В 1953 году поступила в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Топоркова.

Была актрисой Театра им. Станиславского, где играла 43 года.

Исполнительница главной роли в фильме 1950-х годов «Дело было в Пенькове».

После смерти главного режиссёра Виталия Ланского в 1997 году в театре произошли значительные перемены. Майя Менглет с мужем переехала к сыновьям в Австралию. В последние годы вместе с мужем играла в монреальском Русском драматическом театре им. Л. В. Варпаховского, организованном Анной Варпаховской и Григорием Зискиным. С театром они гастролировали по многим городам США и Канады. Помимо этого, Майя Менглет работала в спектаклях русской антрепризы Михаила Козакова.

Несмотря на эмиграцию, Майя Менглет и её муж Леонид Сатановский оставались гражданами России и периодически приезжали в Москву.

Скончалась 19 января 2023 года на 88-м году жизни в Мельбурне.
Похоронена на Ботаническом кладбище Спрингвейла - крупнейший крематорий и мемориальный парк в Виктории , Австралия.

Личная жизнь 

В марте 1953 года вышла замуж за Станислава Коренева. Они познакомились ещё в раннем детстве. До 1938 года он жил в Воронеже, затем его родители — Георгий Михайлович Коренев, выпускник инженерно-строительного института, и Магдалина Вячеславовна, девичья фамилия Веретенникова, переехали в Москву. Брак был недолгим.

Вскоре после поступления в Школу-студию МХАТ вышла замуж за актёра Леонида Сатановского, с которым прожила в браке более 60 лет вплоть до его кончины в 2015 году.

В 1978 году старший сын Алексей от первого брака, к тому времени заканчивавший ГИТИС и имевший неплохие перспективы работы в Театре имени Маяковского, принял решение уехать за рубеж. Причиной тому стала любовь к немке из Западной Германии, учившейся в Московском университете. Два года они прожили в Германии, а затем перебрались в Австралию.

Младший сын Дмитрий — химик, доктор наук; в 1990-е годы эмигрировал вслед за старшим братом в Австралию.

Фильмография 
  — Лермонтов — эпизод
  — Дело было в Пенькове — Антонина Андреевна Глечикова
  — Матрос с «Кометы» — Шура
  — Исправленному верить — Зоя Левченко
  — Домой — Саша
  — Алёнка — Лида, жена Степана
  — Места тут тихие — девушка на танцах в клубе
  — Похищение — артистка Менглет
  — Алло, Варшава! — Зося, певица
  — Юлька — Наталья Николаевна, мать Юльки
  — Большой аттракцион — Марина Логинова
  — Шанс — Ванда Казимировна Савич, директор магазина
  — Женский день — мать Ирины
  — Встретимся на Таити — жена Надоленко
  — Крысиные похороны по Брэму Стокеру — мадам Рено
  — На углу, у Патриарших — Софа, жена Михаила Абрамовича

Телеспектакли 
  — Женитьба Белугина (фильм-спектакль Московского драматического театра им. К. С. Станиславского) — Елена Васильевна Кармина
  — Повесть об одной любви (фильм-спектакль Московского драматического театра им. К. С. Станиславского) — Вера Александровна Наумова, мать Кати
  — [Осиное гнездо] (фильм-спектакль Московского драматического театра им. К. С. Станиславского) — Анета Дудуляну

Примечания

Ссылки 
 Дочь легендарного актёра обвинила его в предательстве // Собеседник.ру

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. Станиславского